Torredembarra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torredembarra (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Torredembarra (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar